Хоментовські () — польські шляхетські родини.

гербу Бонча

Представники 
 Пйотр Соха — похований у костелі домініканів у Любліні

гербу Лис 
Представлені у Сандомирському воєводстві. Рід давній, спочатку називалися Печинґами (). Родове прізвище походить від назви дідичного поселення Хоментув.

Представники 
 Станіслав, син Хицької, осів у Руському воєводстві
 Марцін — син Русе(є)цької
 Марцін — син Свєнціцької, стриєчний (двоюрідний) брат першого, підкоморій брацлавський, загинув у битві під Сасовим Рогом
 Стефан
 Марцін — каштелян жарнувський
 Станіслав — долинський і дрогобицький староста

гербу Окша 
 Ян з Хоментова  — львівський земський суддя

Примітки

Джерела 
 Boniecki A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. — Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1900. — Cz. 1. — T. 3. — S. 61—63. 
 Niesiecki K.  Korona polska przy złotej wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona … — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1728. — Т. 1. — 406 s. — S. 288—291.